НФЛ в сезоне 1945 — стал 26-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Чемпионская игра НФЛ 
Кливленд Рэмс — Вашингтон Рэдскинз 15:14

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1945.pdf Сезон 1945 года в деталях]

Сезоны НФЛ